Мариуш Фирстенберг и Даниэль Нестор — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Марсело Мело и Томми Робредо — не защищали свой титул.

Общая информация 
36 раз играл в титульных матчах в рамках протура ассоциации до этого брисбенского турнира Мариуш Фирстенберг и каждый раз пару ему составлял соотечественник Марцин Матковский. 37-й финал уроженца Варшавы впервые пришёлся на тот турнир, где он пробовал свои силы в альянсе с другим партнёром. Как и в случае альянса с Матковским, Фирстенберг сразу же смог одержать победу.

Для его напарника Даниэля Нестора поляк стал восьмым партнёром, с которым канадец смог выиграть титул на подобном уровне.

Посев 

  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Первый раунд)
 ' Мариуш Фирстенберг /  Даниэль Нестор (Титул)
</ol>

<li>  Джейми Маррей /  Джон Пирс (Полуфинал)
<li>  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2014